Михаи́л Черня́вский:
 Чернявский, Михаил Иванович — вятский губернатор в 1733—1736, находился под следствием за злоупотребления.
 Чернявский, Михаил Львович (1899—1983) — советский военный деятель, начальник Орловского бронетанкового училища (1935—1940).
 Чернявский, Михаил Михайлович (1938—2013) — советский и белорусский археолог.
 Чернявский, Михаил Петрович (1822—1872) — автор уникальной работы по генеалогии тверского дворянства.